Augusto III di Polonia, o di Sassonia (1696-1763) – elettore di Sassonia, re di Polonia e granduca di Lituania 
 Federico Augusto III di Sassonia (1865-1932) – re di Sassonia (1904-1918) e membro della Casata di Wettin